Biggin (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Biggin (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Biggin (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire